Михаил Владимирович Покровский: Покровский, Михаил Владимирович (1892—1974) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Покровский, Михаил Владимирович (1897—1959) — советский историк.